Oktiabr´skij (ros. Октябрьский) to nazwa kilkudziesięciu miast i osiedli typu miejskiego oraz wsi w Rosji i innych krajach byłego ZSRR. Popularność tej nazwy w Związku Radzieckim wynika z faktu, iż nawiązuje ona do rewolucji październikowej (ros. Октябрьская революция).

Białoruś 
 Oktiabrski (biał. Akciabrski) – osiedle typu miejskiego w obwodzie homelskim
 Oktiabrski (biał. Akciabrski) – posiołek w obwodzie mińskim 
 Oktiabrski (biał. Akciabrski) – posiołek w obwodzie witebskim

Kazachstan 
 Oktjabrskij – osiedle typu miejskiego w obwodzie wschodniokazachstańskim
 Oktjabrskij – osiedle typu miejskiego w obwodzie kustanajskim
 Oktjabrskij – osiedle typu miejskiego w obwodzie wschodniokazachstańskim

Rosja 
 Oktiabr´skij – miasto w Baszkortostanie
 Oktiabr´skij – osiedle typu miejskiego w obwodzie amurskim
 Oktiabr´skij – osiedle typu miejskiego w obwodzie archangielskim
 Oktiabr´skij – osiedle typu miejskiego w obwodzie biełgorodzkim
 Oktiabr´skij – osiedle typu miejskiego w Kraju Chabarowskim
 Oktiabr´skij – osiedle typu miejskiego w obwodzie czelabińskim
 Oktiabr´skij – do 2005 r. osiedle typu miejskiego, obecnie wieś w obwodzie czytyjskim
 Oktiabr´skij – osiedle typu miejskiego w obwodzie irkuckim
 Oktiabr´skij – osiedle typu miejskiego w obwodzie iwanowskim
 Oktiabr´skij – osiedle typu miejskiego w Kraju Kamczackim
 Oktiabr´skij – osiedle typu miejskiego w obwodzie kirowskim
 Oktiabr´skij – osiedle typu miejskiego w Republice Komi
 Oktiabr´skij – osiedle typu miejskiego w obwodzie kostromskim
 Oktiabr´skij – osiedle typu miejskiego w Kraju Krasnojarskim
 Oktiabr´skij – osiedle typu miejskiego w obwodzie moskiewskim
 Oktiabr´skij – osiedle typu miejskiego w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Oktiabr´skij – osiedle typu miejskiego w Kraju Permskim
 Oktiabr´skij – osiedle typu miejskiego w obwodzie riazańskim, w rejonie michajłowskim
 Oktiabr´skij – osiedle typu miejskiego w obwodzie riazańskim, w rejonie skopińskim
 Oktiabr´skij – do 2005 r. osiedle typu miejskiego, obecnie wieś w obwodzie swierdłowskim
 Oktiabr´skij – do 2005 r. osiedle typu miejskiego, obecnie wieś w obwodzie tulskim
 Oktiabr´skij – do 2005 r. osiedle typu miejskiego, obecnie wieś w obwodzie uljanowskim
 Oktiabr´skij – osiedle typu miejskiego w obwodzie włodzimierskim
 Oktiabr´skij – osiedle typu miejskiego w obwodzie wołgogradzkim, w rejonie kałaczewskim
 Oktiabr´skij – osiedle typu miejskiego w obwodzie wołgogradzkim, w rejonie oktiabrskim
 Oktiabr´skij – jeden z pięciu rejonów miasta Kaliningrad, położony w jego północno-zachodniej i zachodniej części